Edward Warchoł (1933-2022), inżynier
 Edward Warchoł (1935-), duchowny